Alias pode ser o nome de:
 Alias (série), série de televisão americana;
 Alias (Marvel Comics), revista da Marvel Comics;
 Alias Systems Corporation, empresa que produz o software Maya;
 Alias (termo técnico de informática), apelido designado a caminho de rede ou a uma tabela ou visão em um script ou "query" de banco de dados.
 Alias (comando), um comando shell usado em sistemas unix-like. 

Desambiguação